Walter Steffens ist der Name folgender Personen:

*Walter Steffens (Offizier) (1903–1968), deutscher Offizier
 Walter Steffens (Turner) (1908–2006), deutscher Turner
 Walter Steffens (Komponist) (* 1934), deutscher Komponist